Ez a szócikk tartalmazza a 2022-es US Open (tenisz) női páros mérkőzéseinek eredményeit. A tornát 64 párossal rendezték meg.

A címvédő az ausztrál Samantha Stosur és a kínai Csang Suaj párosa volt. Ebben az évben Samantha Stosur a tajvani Latisha Chan, Csang Suaj az ukrán Marta Kosztyuk párjaként nevezett. Stosur ebben az évben már az első körben, Csang Suaj a harmadik körben kiesett.

A győzelmet a cseh Barbora Krejčíková–Kateřina Siniaková páros nyerte, miután a döntőben 3–6, 7–5, 6–1 legyőzték a Catherine McNally–Taylor Townsend amerikai párost. A cseh páros a második pár az open érában, akik karrier Super Slam-et értek el együtt, azaz akik pályafutásuk során mind a négy Grand Slam-tornát, az olimpiai aranyérmet és az év végi bajnoki címet is megnyerték. Egyúttal ők a harmadik és negyedik női páros versenyző, akik Gigi Fernández és Pam Shriver mellett ezt az eredményt a magukának tudhatják.

A párosok versenyének ezúttal három magyar résztvevője is volt. Bondár Anna a belga Greet Minnen, Udvardy Panna a szlovén Tamara Zidanšek párjaként kezdte meg a küzdelmeket. A legjobban Gálfi Dalma szerepelt, aki az amerikai Bernarda Pera oldalán a harmadik körig jutott.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

N2